Le mot stylet peut désigner :
 un poignard à lame triangulaire très fine, conçue pour produire des blessures très profondes et donc difficiles à guérir, apparu en Europe au  et appelé tucks en anglais ;
 un couteau à lame rétractable fine permettant des découpes très précises ;
 un stylet informatique, une sorte de crayon qui permet d'écrire sur une tablette graphique ; les infographistes utilisent souvent ces stylets ;
 le  ou rostre, une pièce buccale de certains nématodes, tardigrades et insectes suceurs qui leur sert à percer l'épiderme de leur victime ;
 « stylet » est aussi utilisé improprement pour désigner un style, qui est un petit poinçon qui permet d'écrire en gravant sur de l'écorce, de la cire, de l'argile, de l'écaille, etc.

Notes et références 

da:Stylus
eu:Estilete
fi:Osoitinkynä
yi:ווייזערל